Wadelincourt (België), een dorp in de gemeente Belœil in de Belgische provincie Henegouwen.
Wadelincourt (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ardennes.